Olga Yakovleva puede hacer referencia a:

Olga Yakovleva, jugadora ruso-soviética de baloncesto.
Olga Yakovleva, deportista rusa de escalada.
Olga Yakovleva, actriz soviética y rusa.